Штеффі Граф була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі.

Габріела Сабатіні виграла титул, перемігши у фіналі Кріс Еверт з рахунком 6–1, 4–6, 6–2.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Габріела Сабатіні (переможниця)
  Кріс Еверт (фінал)
  Гелена Сукова (півфінал)
  Пем Шрайвер (4-те коло)
  Зіна Гаррісон (півфінал)
  Мануела Малєєва (3-тє коло)
 n/a
  Катарина Малеєва (4-те коло)
  Мері Джо Фернандес (4-те коло)
  Лорі Макніл (4-те коло)
  Гелен Келесі (чвертьфінал)
  Аранча Санчес (3-тє коло)
  Сільвія Ганіка (2-ге коло)
  Катаріна Ліндквіст (2-ге коло)
  Раффаелла Реджі (чвертьфінал)
  Сьюзен Слоун (2-ге коло)
  Беттіна Фулько (3-тє коло)
  Н Брандтке (1-ше коло)
  Енн Мінтер (1-ше коло)
  Наталі Тозья (3-тє коло)
  Барбара Паулюс (3-тє коло)
  Радка Зрубакова (2-ге коло)
  Белінда Кордвелл (3-тє коло)
  Емі Фрейзер (2-ге коло)
  Ізабель Демонжо (чвертьфінал)
  Террі Фелпс (1-ше коло)
  Бренда Шульц (1-ше коло)
  Розалін Феербенк (2-ге коло)
  Елна Рейнах (2-ге коло)
  Гретхен Магерс (4-те коло)
  Нейже Діас (1-ше коло)
  Патрісія Тарабіні (1-ше коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Посилання 
 Lipton International Players Championships 1989 Draw 

Жінки, одиночний розряд
Lipton International Players Championships, жінки, одиночний розряд